Landtagswahlkreis 17 steht für folgende Wahlkreise:

in Baden-Württemberg:
 Landtagswahlkreis Backnang (seit 1976)
 Landtagswahlkreis Heidenheim (1956 bis 1972)

in Brandenburg:
 Landtagswahlkreis Brandenburg an der Havel II (seit 2004)
 Landtagswahlkreis Märkisch-Oderland II (1994 und 1999)
 Landtagswahlkreis Brandenburg I (1990)

in Hamburg:
 Wahlkreis Süderelbe (seit 2008)

in Hessen:
 Wahlkreis Lahn-Dill II (seit 1983)
 Wahlkreis 17 (Hessen, 1970–1982)
 Wahlkreis 17 (1950 bis 1966), siehe Liste der Landtagswahlkreise in Hessen #Liste der Wahlkreise zwischen 1950 und 1966

in Mecklenburg-Vorpommern:
 Landtagswahlkreis Ludwigslust-Parchim I (seit 2016)
 Landtagswahlkreis Ludwigslust I (1994 bis 2011)
 Landtagswahlkreis Rostock, Land – Ribnitz-Damgarten II (1990)

in Niedersachsen:
 Landtagswahlkreis Northeim (seit 2022)
 Landtagswahlkreis Göttingen-Stadt (2008 bis 2017)
 Landtagswahlkreis Osterode (2003)
 Landtagswahlkreis Harz (1982 bis 1998)
 Landtagswahlkreis Hameln-Pyrmont (1947 bis 1978)

in Nordrhein-Westfalen:
 Landtagswahlkreis Köln V (seit 2005)
 Landtagswahlkreis Köln III (2000)
 Landtagswahlkreis Köln V (1980 bis 1995)
 Landtagswahlkreis Köln-Stadt IV (1966 bis 1975)
 Landtagswahlkreis Köln-Stadt V (1947 bis 1962)

in Rheinland-Pfalz:
 Wahlkreis Bad Kreuznach (seit 1991)

in Sachsen:
 Wahlkreis Erzgebirge 5 (seit 2014)
 Wahlkreis Annaberg (1994 bis 2009)
 Wahlkreis Grimma (1990)

in Sachsen-Anhalt:
 Landtagswahlkreis Quedlinburg (seit 2021)
 Landtagswahlkreis Staßfurt (2006 bis 2016)
 Landtagswahlkreis Wernigerode (1994 bis 2002)
 Landtagswahlkreis Wanzleben – Schönebeck II (1990)

in Schleswig-Holstein:
 Landtagswahlkreis Ostholstein-Nord (seit 2017)
 Landtagswahlkreis Plön-Süd/Eutin (2012)
 Landtagswahlkreis Kiel-Ost (2005 und 2009)
 Landtagswahlkreis Kiel-Nord (1992 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Steinburg-Süd (1971 bis 1988)
 Landtagswahlkreis Steinburg-Pinneberg (1967)
 Landtagswahlkreis Steinburg-Süd (1954 bis 1962)
 Landtagswahlkreis Kiel-Nord (1950)
 Landtagswahlkreis Kiel III Süd (1947)

in Thüringen:
 Wahlkreis Sömmerda II (seit 1994)
 Wahlkreis Erfurt III (1990)

in Österreich:
 Landtagswahlkreis Tulln, Niederösterreich